Goupil (du latin populaire vulpiculus, variante de vulpecula, lui-même diminutif de vulpes « renard ») est le terme désignant au Moyen Âge le renard, avant que cette dernière désignation ne le supplante sous l'influence en particulier de Renart le goupil, héros du Roman de Renart.

Il est également utilisé pour :

Patronyme 
Goupil est un patronyme français qui se rencontre surtout dans le nord-ouest de la France, notamment en Ille-et-Vilaine. Il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Adolphe Goupil (1806-1893), capitaine d'industrie français, éditeur d'art et marchand de tableaux, fondateur de Goupil & Cie.
 Albert Goupil (1840-1884), collectionneur d’objets d’art français, fils d'Adolphe Goupil.
 Albert Goupil (1878-1956), ancien maire français de Laval.
 Clément-Jacques Goupil (1784-1858), homme politique français.
 Ernest Goupil (1814-1841), peintre français, participe à l'expédition de Dumont d'Urville.
 Guillaume François Charles Goupil de Préfelne (1727-1801), homme politique français, élu au Conseil des Cinq-Cents.
 Jeanne Goupil (1950-), actrice française.
 Jules-Adolphe Goupil (1839–1883), peintre et graveur français.
 Laval Goupil (1945-2000), acteur, dramaturge et metteur en scène acadien canadien.
 Léon-Lucien Goupil (1834-1891), peintre français.
 Linda Goupil (1961-), femme politique québécoise et ancienne ministre du Parti québécois.
 Robert Goupil (1896-1938), acteur français.
 Robert Goupil (-1951), officier français tué au combat en Corée, le quartier Goupil, caserne de la Garde républicaine, est nommé d'après lui.
 Saint René Goupil (1608-1642), missionnaire français et premier martyr nord-américain de l'Église catholique romaine.

Pseudonyme 
Goupil est un pseudonyme porté par

Romain Goupil, pseudonyme de Romain-Pierre Charpentier (1951-), cinéaste français
Goupil, pseudonyme du résistant Antoine Bolos (1925-1944)
Goupil, pseudonyme d'Edmond-Alfred Goupy (1838-1920), écrivain et médecin français

Industrie 
 SMT Goupil, société française d'informatique ayant déposé son bilan en 1991.
 Goupil, un des premiers micro-ordinateurs produits en France, conçu par SMT Goupil.
 Goupil & Cie (dite aussi Maison Goupil), société française internationale, marchand d'art et éditeur d'estampes, créée en 1850 par Adolphe Goupil.
 Laboratoires Goupil, entreprise pharmaceutique spécialisée dans les produits dentaires, fondés par Jean-Jacques Goupil en 1945 et acquise en 1992 par Synthélabo (devenu Sanofi).
Goupil, fabricant français de petits véhicules utilitaires électriques, faisant partie du groupe Polaris

Autres 
 Goupil,  de bande dessinée (1945-1946).

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme